

Patronymes 
Tokarev (masculin ; ) ou Tokareva (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Boris Tokarev (1927-2000), athlète soviétique, spécialiste du sprint
 Boris Tokarev (1947-), acteur russe
 Fiodor Tokarev (1897-1968), ingénieur russe, concepteur d'armes à feu
  (1899-1985), ethnographe russe
 Valeri Tokarev (1952-), cosmonaute russe
 Victoria Tokareva (1937-), écrivaine et scénariste russe
 Willi Tokarev (1934-2019), interprète de  chanson russe

Autres 
Tokarev, nom d'un pistolet semi-automatique :
 Tokarev TT 33 ou simplement TT 33.

Cinéma 
 Tokarev, film américain réalisé par Paco Cabezas sorti en 2014

Patronyme russe